Кузрека — река в России, протекает по Беломорскому району Карелии.

Длина реки составляет 46 км, площадь водосборного бассейна 384 км². Исток — Нижнее Кузозеро. Протекает по болотистой незаселённой местности. Впадает в Онежскую губу Белого моря в километре к югу от села Сухое. В полукилометре от устья через реку перекинут автомобильный мост, в полутора километрах — железнодорожный мост на линии Беломорск — Обозерская.

Притоки (от устья к истоку) 
 Ямручей (левый)
 Колодин (левый)
 Глубокий (левый)
 Чёрная (левый, впадает в 6.4 км от устья Кузреки)
 Кузручей (левый, впадает в 26 км от устья Кузреки)

Фотографии

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Онежской губы от южной границы бассейна реки Кемь до западной границы бассейна реки Унежма, без реки Нижний Выг. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412102000006931.

Примечания 

Реки, впадающие в Белое море на Поморском берегу
Реки Беломорского района